CBO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Cotabato (Filippine)
 CBO – casa discografica fondata da Corrado Bacchelli